Tuffey ist der Familienname folgender Personen:

 Daryl Tuffey (* 1978), neuseeländischer Cricketspieler
 Jonathan Tuffey (* 1987), nordirischer Fußballtorhüter

Siehe auch:
 Duffey